Бреси може да се односи на:

 Бреси (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бреси (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Бреси Бријер, насељено место у Француској, у департману Ардени